Warburg steht für:
 Warburg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Warburg (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Uradelsgeschlecht
 Warburg (Unternehmerfamilie), deutsche Unternehmerfamilie
 Warburg Dillon Read, ehemaliger Markenname der Division Investment Banking der heutigen UBS
 Warburg-Haus, interdisziplinäres Forum für Kunst- und Kulturwissenschaften in Hamburg
 Warburg-Hypothese, Hypothese zur Krebsentstehung
 Warburg Institute, kunstwissenschaftliches Institut in London
 Warburg Pincus, private equity-Firma, gegründet von Eric Warburg
 Walker-Warburg-Syndrom (WWS), Krankheit
 Warburg-Impedanz (Warburg-Element), Element in einem Ersatzschaltbild, das zur Beschreibung elektrochemischer Systeme benutzt wird

Warburg ist der Name folgender

Orte:
 Warburg, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Warburg (Alberta), Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

geografischer Objekte:
 Kreis Warburg, ehemaliger Landkreis im heutigen Kreis Höxter
 Warburg-Land, Amt im ehemaligen Landkreis Warburg
 Alte Burg Warberg, Burganlage bei Warberg am Elm
 Eric-Warburg-Brücke, Klappbrücke am Rand der Lübecker Altstadt
 Kfar Warburg, Moschaw-Siedlung in Zentralisrael

Banken:
 M.M.Warburg & CO, Privatbank in Hamburg
 W. S. Warburg 1804 gegründete Privatbank in Hamburg, 1905 Übernahme durch die Norddeutsche Bank
 S.G. Warburg & Co, 1934 gegründete Bank in London, die 1995 im Schweizerischen Bankverein (SBV) aufging

Auszeichnungen:
 Aby-Warburg-Preis, Wissenschaftspreis der Stadt Hamburg
 Eric-M.-Warburg-Preis, politische Auszeichnung des Vereins Atlantik-Brücke

Siehe auch:
 Warburger
 Wahrburg